Ramsen (Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Ramsen (Zwitserland), een gemeente in het kanton Schaffhausen